Annowo (Gąsawa), een plaats in het Poolse district Żniński, woiwodschap Koejavië-Pommeren in de gemeente Gąsawa
 Annowo (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Poznański, woiwodschap Groot-Polen
 Annowo (Łabiszyn), een plaats in het Poolse district Żniński, woiwodschap Koejavië-Pommeren in de gemeente Łabiszyn
 Annowo (Mazovië), een plaats in het Poolse district Przasnyski, woiwodschap Mazovië
 Annowo (powiat Grudziądzki), een plaats in het Poolse district Grudziądzki, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Annowo (powiat Włocławski), een plaats in het Poolse district Włocławski, woiwodschap Koejavië-Pommeren